Дья́кова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Дьякова, Александра Алексеевна (в замужестве Оболенская; 1831—1890) — поборница женского образования в России, основательница женской гимназии в Санкт-Петербурге.
 Дьякова, Дарья Алексеевна (в замужестве Державина; 1767—1842) — помещица, меценат, вторая жена Гавриила Державина.
 Дьякова, Лариса Владимировна (род. 1987) — российская биатлонистка.
 Дьякова, Мария Алексеевна (в замужестве Львова; 1755—1807) — жена Николая Львова, муза многих русских литераторов и художников конца XVIII века.